Bert Bolle Barometer, een voormalig museum in Maartensdijk 
 Barometermuseum (Beverlo), een museum in Beverlo